

Бастай — місто, штат Нью-Йорк
 Бастай — переписна місцевість, штат Нью-Йорк